Jingle kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Jingle (ö i Antarktis),

Kina 

 Jingle Xian, härad, Shanxi, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar